Epifaniekathedraal (Irkoetsk), Rusland
 Epifaniekathedraal van Jelochovo (Moskou), Rusland
 Epifaniekathedraal (Noginsk), Rusland
 Epifaniekathedraal (Polatsk), Wit-Rusland
 Epifaniekathedraal (Smolensk), Rusland
 Epifaniekathedraal (Toela), Rusland

Zie ook

 Epifaniekerk (doorverwijspagina)

Epifanie